Суперкубок Франції з футболу 2008 — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 2008 року між чемпіоном Франції та володарем кубка Франції Ліоном і віце-чемпіоном Франції Бордо.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2008
Франція
2008 у французькому спорті